Salomonsson (eller Salomonson) är ett svenskt efternamn som har burits av bland andra:

Andreas Salomonsson, ishockeyspelare.
Anita Salomonsson (född 1935), författare och socionom.
Bengt Salomonsson (1935–1994), fotbollsspelare.
Christina Salomonson (född 1946), ämbetsman.
Emil Salomonsson (född 1989), fotbollsspelare.
Gösta Salomonsson (1925–2002), meteorolog.
Karl Salomonsson (1897–1990), lärare, rektor och politiker.
Kurt Salomonson (född 1929), författare.
Lars Salomonsson (född 1947), ingenjör och militär.
Lisbeth Salomonsson (1884–1977), målarkonstnär.
Maja Salomonsson (född 1980), regissör, dramatiker och radioreporter.
Ola Salomonsson (född 1947), advokat.
Thyra Salomonsson (1925–1991), målarkonstnär.
Åke Salomonsson (1895–1953), teckningslärare och skulptör.

Sonnamn
Svenska efternamn